Deze pagina bevat een lijst van Israëlische ministers van Communicatie.

Ministers van Communicatie van Israël (1948–heden) 

 
Communicatie